The Getaway est le titre de plusieurs œuvres :

 The Getaway est le titre original d'un roman publié en 1958 par l'écrivain  Jim Thompson et traduit en français sous le titre Le Lien conjugal.
 The Getaway est le titre original de Guet-apens, film américain de 1972, réalisé par Sam Peckinpah et adapté du roman de J. Thompson.
 The Getaway est également le titre du remake du film précédent réalisé par Roger Donaldson en 1994.
 The Getaway, le premier jeu de la série The Getaway sorti en 2002 ;
 The Getaway, la série de jeux vidéo de Sony Computer Entertainment.
 Getaway, film de 2013 réalisé par Courtney Solomon et Yaron Levy 
 The Getaway est le onzième album des Red Hot Chili Peppers, sorti le 

Homonymie de jeu vidéo